Espanha
Cepeda — município da província de Salamanca
La Cepeda — comarca histórica da província de Leão
Cepeda la Mora — município da província de Ávila

Argentina
Cepeda (Santa Fé) — cidade e município da Argentina

Desambiguações de topônimos